TCDD har flera betydelser:

Miljögiftet 2,3,7,8-Tetraklordibenso-p-dioxin
Det turkiska järnvägsbolaget Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları